After Midnight (nummer), een liedje van J.J. Cale, tevens vertolkt door Eric Clapton
 After Midnight (cocktail), een cocktail met gin.
Films
 After Midnight (1927)
 After Midnight (1989)
 After Midnight (1990)
Muziekalbums
 After Midnight (Nat King Cole)
 After Midnight (The Seldom Scene)
 After Midnight: Kean College, 2/28/80, een livealbum van de Jerry Garcia Band uit 2004